José Lourenço Viana, conhecido como Juca Kalut, (Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 1857 — Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1922) foi um músico e compositor brasileiro de choro.

Fazia parte de um grupo de chorões, chamado, Cavaquinho de Ouro, juntamente com Quincas Laranjeiras, Anacleto de Medeiros, Irineu de Almeida e Heitor Villa-Lobos.

Composições 
 A rola
 Campestre (O meu mistério) (com Catulo da Paixão Cearense) 
 Camponesa 
 Idílio 
 Irene 
 Por que eu fui poeta? 
 Por que sorris? 
 Só no céu 
 Sorrir dormindo 
 Ziquinha 

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro